Haicheng kan syfta på:

Kina
Haicheng, Anshan – en stad på häradsnivå som lyder under Anshans storstadsområde i Liaoning-provinsen
Haicheng, Beihai – ett stadsdistrikt i Beihai i Guangxi-provinsen
Haicheng, Haifeng – en köping i Guangdong-provinsen
 Haicheng (socken) – en socken i provinsen Heilongjiang
 Haicheng He – ett vattendrag i provinsen Liaoning

Se bäven
 Haicheng Shi – flera

WP:Projekt Kina